Voro, španjolski nogometaš i trener
 Võro (narod)
 Võro (jezik)
 Võro Institut, u Estoniji